Гимнокалициум мелкоцветный () — кактус из рода Гимнокалициум.

Описание 
Стебель приплюснутый, широкий, около 7 см в поперечнике. Рёбер 8, они невысокие, разделены на округлые бугорки.

Радиальных колючек 7, прижаты к стеблю.

Цветки до 6,5 см длиной, белые, основания лепестков красноватые. На высокой цветочной трубке видны гладкие округлые чешуйки.

Распространение 
Встречается в Аргентине.

Примечания

Литература 
 Бабин Д. М. Кактусы и другие суккуленты. — Мн.: Миринда, 2000. — С. 121. — (Ваша усадьба) ISBN 985-6511-28-3
 Мохов Е. Р. Кактусы. — СПб.: ООО «Издательский Дом „Кристалл“», 2003. — С. 160 ISBN 5-306-00172-6

Ссылки 
 Gymnocalycium leptanthum  

Кактусовые
Флора Южной Америки
Комнатные растения